Фёдор Викторович Лемкуль (1914—1995) — советский художник-иллюстратор детских книг, коллекционер.

Биография 

Родился в 1914 году. Его отец имел немецкие корни, а мать — английские.

В ранней юности Лемкуль начал рисовать. Первоначальное художественное образование получил в Московском государственном полиграфическом техникуме, где учился с будущим знаменитым мультипликатором — Фёдором Хитруком. Своим учителем Лемкуль считал советского графика П. А. Алякринского, который много дал молодому художнику.

В 1938 году, после окончания техникума — начал работать в различных московских издательствах и детских журналах, а когда началась Великая Отечественная война — пошёл на фронт.

После войны вернулся к своей профессии, всецело посвятив себя работе детского книжного графика, проиллюстрировавшего за свою жизнь более  Долгое время возглавлял секцию графики в МОСХ.

Умер 17 июня 1995 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище, где покоится весь род Лемкулей с середины XIX века (3 уч.).

Ровно через год после смерти Фёдора Викторовича ушла из жизни и его супруга Екатерина Петровна, завещав часть оставшихся у неё в доме вещей Государственной Третьяковской галерее, а коллекцию стекла Музею личных коллекций ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Семья 
До войны женился на Екатерине Петровне Шумской, дочери коллекционера живописи и фарфора Петра Андреевича Шумского и внучке Ивана Чарушина, которая окончила театроведческий факультет ГИТИСа, где училась у известного искусствоведа Н. М. Тарабукина. Детей у них не было.

Коллекционирование 
У супругов Лемкуль сложилось обоюдное желание собирать предметы старины. Основу коллекции стекла Лемкулей положил небольшой бокал, относящийся к середине XVIII века, на основании ножки которого имеется надпись «ПРИДВОРНАЯ». Его супруги Лемкуль приобрели в антикварном магазине на Невском проспекте в Ленинграде.

Как люди общительные, супруги Лемкуль достаточно близко были связаны с коллегами по собирательству — художником Я. Н. Манухиным, с коллекционерами И. М. Эзрахом и В. С. Кабушкиным, с семьей В. Е. Магидса и другими. Так Лемкули стали известны и в кругу музейных специалистов.

У супругов Лемкуль не было детей, собрание художественного стекла было главным их детищем и смыслом жизни. Они считали, что собранная ими коллекция будет продолжением их существования после смерти. В начале 1990-х годов Фёдор Викторович тяжело заболел, и Екатерина Петровна пришла к директору ГМИИ им. А. С. Пушкина — Ирине Александровне Антоновой с предложением купить несколько вещей. С этого времени началось активное сотрудничество Лемкулей с музеем, заинтересовавшимся их собранием. Таким образом у супругов сложилось желание передать коллекцию в дар музею.

Библиография 

 Художественное стекло. Коллекция Фёдора и Екатерины Лемкуль. Дар отделу личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2022. – 408 с.: ил.

Примечания

Ссылки 
 Детские книги с иллюстрациями Ф. Лемкуля — сканы
 Лемкуль Федор Викторович (1914—1995)
 Биография на сайте ХРОНОС
 Стеклянное царство Лемкулей

Журналисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Введенском кладбище
Художники СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Коллекционеры СССР